Драфт НХЛ 1984 года состоялся в монреальском «Форуме».

Процедура драфта 

Во время 21-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 250 хоккеистов. Первым номером драфта стал Марио Лемьё, выбранный клубом «Питтсбург Пингвинз».

Драфт 1984 года примечателен двумя фактами: во-первых, три будущих члена Зала хоккейной славы были выбраны в поздних раундах драфта — Патрик Руа (3-й раунд, номер 51), Бретт Халл (6-й раунд, номер 117) и Люк Робитайл (9-й раунд, номер 171), во-вторых, в одном драфте оказалось сразу три будущих обладателя «Колдер Трофи» — Марио Лемьё выиграл трофей в 1985-м, Гэри Сутер в 1986-м, а Люк Робитайл в 1987 году.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 102;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 40,8;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 443;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 84;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 224;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 492.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1984 года на The Internet Hockey Database
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1984/85

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1984 год в хоккее